Гервасий:

 
 Гервасий (Георгиев) (1838—1919) — Болгарской Православной Церкви, митрополит Сливенский.
 Гервасий Кентерберийский (1141—1210) — англо-латинский хронист XII — начала XIII века.
 Гервасий Тильберийский (1150—1222) — англо-латинский писатель XII — первой четверти XIII века.
 Гервасий и Протасий — раннехристианские мученики I — II веков, почитаемые Католической и Православной Церквами.